Митрополи́т Влади́мир (в миру Михаил Викторович Самохин; род. 18 ноября 1979, Скопин, Рязанская область, РСФСР, СССР) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Владивостокский и Приморский.

Член комиссии по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности церкви и комиссии по вопросам приходской жизни и приходского практики Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Биография 
Родился 18 ноября 1979 года в Скопине в семье служащих.

С 1985 по 1995 год обучался в средней школе № 2 города Скопина. С 1995 по 1997 год обучался в Рязанском православном духовном училище.

В 1997 году поступил на 3-й курс Калужской духовной семинарии, которую окончил в 1999 году. Решением Педагогического совета Калужской духовной семинарии направлен в распоряжение Рязанского епархиального архиерея и рекомендован на поступление в Санкт-Петербургскую духовную академию, в которую поступил в том же году.

7 апреля 2000 года ректором Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии архиепископом Тихвинским Константином (Горяновым) в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Санкт-Петербургской духовной академии был поставлен во чтеца.

В 2003 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию.

Решением Учебного Комитета был направлен в распоряжение управляющего Рязанской епархией для преподавательской деятельности в Рязанском православном духовном училище. В августе 2003 года решением Педагогического совета Рязанского православного духовного училища был принят преподавателем предметов «История Русской Церкви» и «Общецерковная история».

С 2003 по 2004 год — эконом Рязанской православной духовной семинарии.

7 ноября 2004 года в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом (Пономарёвым) рукоположён в сан диакона.

15 февраля 2005 года в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом рукоположён в сан иерея.

15 марта 2005 года указом архиепископа Рязанского и Касимовского Павла назначен проректором по учебной работе Рязанской православной духовной семинарии.

10 апреля 2005 года архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом ко дню Святой Пасхи награждён правом ношения набедренника и фиолетовой камилавки.

В июне 2005 года защитил дипломную работу по теме: «Общество Иисуса (иезуиты). Контрреформационный аспект деятельности».

10 апреля 2006 года, указом архиепископа Рязанского и Касимовского Павла, назначен настоятелем подворья Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани на территории ГУЗ «Рязанская клиническая больница им. Н. А. Семашко».

В 2006 году, архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом, ко дню Святой Пасхи награждён правом ношения наперсного креста.

В июне 2007 года, решением Учёного совета Рязанской православной духовной семинарии, назначен руководителем сектора повышения уровня духовного образования священнослужителей Рязанской епархии.

В 2010 году проходил профессиональную переподготовку в Московской академии государственного и муниципального управления, по окончании которой ему была присуждена квалификация на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления, управления организациями, предприятиями различных форм собственности и управления персоналом.

5 марта 2010 года, указом архиепископа Рязанского и Касимовского Павла, был назначен благочинным 1-го Скопинского округа и настоятелем Никольского храма города Скопина.

5 апреля 2010 года, по ходатайству архиепископа Рязанского и Касимовского Павла, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был удостоен сана протоиерея.

20 июля 2011 года принят в число братии Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани.

23 июля 2011 года в Преображенском соборе Спасо-Преображенского монастыря архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом пострижен в мантию с именем Владимир, в честь святого равноапостольного князя Владимира.

1 августа 2011 года, указом архиепископа Рязанского и Касимовского Павла, освобождён от должности проректора по учебной работе и назначен первым проректором Рязанской православной духовной семинарии.

22 августа 2011 года, указом архиепископа Рязанского и Касимовского Павла, назначен исполняющим обязанности наместника Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани.

Архиерейство 
6 октября 2011 года решением Священного синода избран епископом Скопинским и Шацким. 9 октября в Иоанно-Богословском монастыре села Пощупово Рязанской области митрополитом Рязанским и Михайловским Павлом возведён в сан архимандрита.

25 ноября 2011 года состоялось наречение архимандрита Владимира во епископа Скопинского. 2 декабря в храме Христа Спасителя хиротонисан во епископа Скопинского и Шацкого. Хиротонию совершили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Рязанский и Михайловский Павел, архиепископ Истринский Арсений (Епифанов), архиепископ Курганский и Шадринский Константин (Горянов), архиепископ Егорьевский Марк (Головков), епископ Дмитровский Александр (Агриков), епископ Красногорский Иринарх (Грезин), епископ Солнечногорский Сергий (Чашин), епископ Подольский Тихон (Зайцев), епископ Воскресенский Савва (Михеев), епископ Касимовский и Сасовский Дионисий (Порубай).

8 декабря 2011 года епископ Владимир прибыл к месту своего служения

С 12 по 23 декабря 2011 года слушал двухнедельные курсы повышения квалификации для новоизбранных архиереев Русской православной церкви в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

30 мая 2014 года Священным синодом назначен епископом Читинским и Краснокаменским.

25 декабря 2014 года решением Священного синода из состава Читинской епархии была выделена Нерчинская епархия, и в связи с этим титул был изменён на «Читинский и Петровск-Забайкальский». Тем же решением была образована Забайкальская митрополия, главой которой был назначен епископ Владимир с последующим возведением в сан митрополита.

1 февраля 2015 года в храме Христа Спасителя патриархом Московским и всея Руси Кириллом был возведён в сан митрополита.

3 июня 2016 года назначен митрополитом Хабаровским и Приамурским, главой Приамурской митрополии.

28 декабря 2018 года решением Священного синода назначен митрополитом Владивостокским и Приморским. 26 февраля 2019 года Священный синод освободил митрополита Владимира от должности ректора Хабаровской духовной семинарии.

Примечания

Ссылки 
 Владимир, епископ Читинский и Краснокаменский (Самохин Михаил Викторович) // Патриархия.Ru
 Биография на сайте Рязанской митрополии

 Биография
 Я в соцсетях не так активен – митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.
 Митрополит Владимир: «Найти тихую гавань спасения» // primgazeta.ru, 2 марта 2019

Митрополиты Русской православной церкви
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Выпускники Рязанского духовного училища
Выпускники Калужской духовной семинарии
Преподаватели Рязанской духовной семинарии
Забайкальская митрополия
Приамурская митрополия
Ректоры Хабаровской духовной семинарии
Приморская митрополия